Aspö församling kan syfta på:
Aspö församling, Lunds stift ‒ en församling i Lunds stift
Aspö församling, Strängnäs stift ‒ en tidigare församling i Strängnäs stift